Höllweiher ist ein Name und Namensbestandteil von Gewässern:

 Höllweiher (Grafenwöhr), See im Lauf des Fenkenwaldbachs auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höllweiher (Oberscheinfeld), See im linken Oberlauf des Schwarzbachs (rechter: Höllbach), vor Herper, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, der über den Laimbach in den Ehebach entwässert
 Oberer und Unterer Höllweiher (Wilburgstetten), Seen im Lauf des Höllbachs oder Braunbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) bei der Höllmühle, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

 Höllweiherbächlein, linker Zufluss der Kirnach (zur Wertach) nach Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Höllbach
 Höllsee